Niemcy:
 Hundheim – dzielnica Külsheim 

Zobacz też:
 Hundsheim
 Offenbach-Hundheim